Attilio Prevost – pioniere della cinematografia italiana, fotografo e cineoperatore nato nel 1890
Attilio Prevost – ingegnere e imprenditore italiano nato nel 1918